Giglio infranto (Broken Blossoms o The Yellow Man and the Girl) – film del 1919 diretto da David Wark Griffith
 Giglio infranto (Broken Blossoms) – film del 1936 diretto da John Brahm